Санта Фатима има више значења:

 Санта Фатима (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Фатима (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику